Vickers («Виккерс») — наименование ряда британских предприятий, преимущественно в сфере судостроения, машиностроения и военной промышленности, функционировавших с 1828 по 1999 гг. Основателем является  — учредитель компании Naylor Vickers & Co, которая и дала название бренду.

 Vickers Limited — 1828–1927 гг.
 Vickers-Armstrong Limited — 1927–1977 гг.
  (VSEL) — 1871–1995 гг.
  — 1977–1999 гг.

Под маркой «Виккерс» (в русскоязычном варианте транслитерации) было выпущено значительное количество различных образцов вооружения и военной техники.

См. также